Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 86-os, továbbá -os, 86B, illetve M86-os jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 86-os busz (Baja)megszűnt

 86-os busz (Budapest, 1965–2016)megszűnt
 -os busz (Budapest, 1977–1995)megszűnt
 86B busz (Budapest, 1985)megszűnt

 86-os busz (Kaposvár)

 M86-os busz (Pécs)megszűnt